Гроздь — кисть ягод или мелких плодов, может означать:
 Гроздь — сеть продовольственных магазинов.
 Гроздь — село в Чуйской области Киргизии.
 Гроздь — сборник стихотворений Владимира Набокова.

См. также 

 Гроздов
 Гроздья гнева (значения)